Stereocaulon är ett släkte av lavar. Stereocaulon ingår i familjen Stereocaulaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Stereocaulon